Cornago steht für:
 Cornago (La Rioja), Gemeinde der autonomen Gemeinschaft La Rioja

Cornago ist der Familienname folgender Personen:
 Juan Cornago (um 1425–nach 1475), spanischer Komponist und Franziskaner

Siehe auch:
 Castillo de Cornago